Itil Puede signicar

Atil o Itil (literalmente "Gran río"), fue la capital de Khazaria, Jhazaria, Khazar khaganate o Khazar khanate (adyacente al imperio bizantino) desde mediados del  hasta finales del .

Informática
ITIL, es un marco de trabajo de las mejores prácticas destinadas a facilitar la entrega de servicios de tecnologías de la información (TI).